Riu Senia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riu Sénia, periodiskt vattendrag, Valencia, 
 Riu Sènia, periodiskt vattendrag, Valencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar